

Editoria
 Giunti – famiglia di editori e stampatori italiani rinascimentali 
 Giunti Editore – casa editrice italiana
 Giunti-Barbera – casa editrice italiana del gruppo Giunti Editore

Persone
 Domenico Giunti – architetto, pittore e ingegnere italiano
 Federico Giunti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Francesco Maria Giunti – avvocato e politico italiano
 Giampiero Giunti – regista, attore e montatore cinematografico italiano
 Ignazio Giunti – pilota automobilistico italiano
 Leopoldo Giunti – nobile, militare e politico italiano
Lucantonio Giunti – editore e tipografo italiano
 Luciano Giunti – arbitro di calcio italiano
 Massimo Giunti – ciclista su strada italiano
 Pierluigi Giunti – ex calciatore italiano
 Pietro Giunti – nobile e politico italiano
 Renato Giunti – editore italiano
 Sergio Giunti – editore italiano, figlio di Renato
 Vittoria Giunti – partigiana italiana

Pagine correlate 
Giunto